Die Liste der Endergebnisse der Tour de France 1997 stellt die Ergebnisse von Gesamtwertung, Punktewertung, Bergwertung, Nachwuchswertung und Mannschaftswertung nach Beendigung der 84. Rundfahrt durch Frankreich dar.

Legende 
 Rang: Platzierung des einzelnen Fahrers in der jeweiligen Wertung
 Gelbes Trikot: Reihenfolge der Fahrer in der Gesamtwertung
 Zeit: Für den Gewinner die Gesamtzeit in Stunden. Für die restlichen Fahrer addiert sich die länger benötigte Zeit, sofern nicht anders angegeben, ebenfalls in Stunden.
 Grünes Trikot: Reihenfolge der Fahrer in der Punktewertung
 Punkte: Endergebnis Punktewertung in Punkten
 Gepunktetes Trikot: Reihenfolge der Fahrer in der Bergwertung
 Punkte: Endergebnis Bergwertung in Punkten
 Weißes Trikot: Reihenfolge der Fahrer in der Nachwuchswertung
 Zeit: Für den Gewinner die Gesamtzeit in Stunden. Für die restlichen Fahrer addiert sich die länger benötigte Zeit, sofern nicht anders angegeben, ebenfalls in Stunden.
 Mannschaft: Reihenfolge der Mannschaften in der Mannschaftswertung
 Zeit: Für den Gewinner die Gesamtzeit in Stunden. Für die restlichen Mannschaften addiert sich die länger benötigte Zeit, sofern nicht anders angegeben, ebenfalls in Stunden.

Endergebnisse

Literatur 
 Tour de France 1997 – Jan Ullrich und das Team. H+L Verlag, Köln 1997.
 Thierry Deketelaere (Hrsg.): Tour de France 1997. In: Winning – Radsport Live: Sonderausgabe 1. Triathlete Sport Group SA, Brüssel 1997.

Weblinks 
 84ème Tour de France 1997 auf Mémoire du cyclisme (französisch)

Endergebnisse